Maometto den andre kan syfta på två:

 Maometto – en opera (tragisk melodram) i två akter med musik av Peter von Winter
 Maometto II – en opera av Gioacchino Rossini